Le Barnet Football Club est un club de football anglais fondé en 1888. 

Le club, basé à Barnet dans le Grand Londres, évolue depuis la saison 2018-2019 en National League (cinquième division anglaise).

Repères historiques 

 1888 : fondation du club sous le nom de Barnet Alston FC
 1919 : le club est renommé Barnet FC
 1959 : l'équipe est punie et descend de deux divisions
 1965 : adoption du statut professionnel
 1991 : le club rejoint la League (Division 4)
 1998 : la section féminine, Barnet FC Ladies, devient les London Bees, résultant de la fusion de plusieurs clubs londoniens
 2014 : la section féminine, London Bees, devient officiellement semi-professionnelle, après des démarches en cours depuis 2010, et rejoint le championnat professionnel Women's Super League
 2018 : en terminant à la  place d'EFL League Two le club est relégué en National League (cinquième division anglaise).
 2019 : le club bat Sheffield United au troisième tour de la FA Cup (1-0).

Palmarès 
 Conference National (D5) : 
 Champion : 1991, 2005, 2015
 Vice-Champion : 1987, 1988, 1990

 FA Trophy :
 Finaliste : 1972

 Coupe d'Angleterre amateur
 Vainqueur : 1946

Bilan

Joueurs et personnalités du club

Managers

2018  Darren Currie
2018  Darren Currie (intérim)
2018  John Still
2018  Martin Allen
2018  Graham Westley
2017  Mark McGhee
2017  Rossi Eames
2017  Rossi Eames (intérim)
2017  Kevin Nugent
2016  Rossi Eames & Henry Newman (intérim)
2014  Martin Allen
2014  Ulrich Landvreugd &  Dick Schreuder
2014  Paul Fairclough (intérim)
2012  Edgar Davids
2012  Mark Robson &  Edgar Davids
2012  Mark Robson
2011  Lawrie Sanchez
2011  Giuliano Grazioli (intérim)
2011  Martin Allen
2011  Paul Fairclough (intérim)
2010  Mark Stimson
2010  Paul Fairclough (intérim)
2008  Ian Hendon
2004  Paul Fairclough
2004  Ian Hendon et Danny Maddix (intérim)
2004  Adrian Whitbread et Damien Doyle (intérim)
2003  Martin Allen
2003  Peter Shreeves
2001  John Still
2001  Tony Cottee
1997  John Still
1997  Terry Bullivant
1996  Alan Mullery
1996  Terry Gibson
1996  Terry Bullivant
1994  Ray Clemence
1994  Ray Clemence et Gary Phillips
1994  Gary Phillips
1993  /  Edwin Stein
1986  Barry Fry
1985  Don McAllister
1985  Roger Thompson
1979  Barry Fry
1976  Billy Meadows
1975  Colin Flatt
1974  Brian Kelly
1974  Gordon Ferry
1973  Gerry Ward
1970  Tommy Coleman
1962  Dexter Adams
1961  Wally Lines
1957  George Wheeler
1956  Ted Crawford
1954  George Wheeler
1951  Lester Finch
1951  Sonny Weightman
1945  Lester Finch
1939  Gerry Kimber
1937  Bert Fydelor
1929  Reg Clayton
1922  Tom Gloss

Liens externes 
 
 
 

Barnet Football Club